Коуди (музыкальный инструмент)
 Коуди, Конор - английский футболист